Црнило (Урошевац)
 Црно